Jméno a příjmení Rudolf Jedlička se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Rudolf Jedlička (lékař), celým jménem Rudolf Tomáš Jedlička – český lékař a filantrop, zakladatel Jedličkova ústavu v Praze (1869–1926)
 Rudolf Jedlička (pěvec) – český operní pěvec, barytonista (1920–1989)